Терміном квадрат може позначатись:

 Геометрична фігура, у якої всі сторони рівні та всі кути прямі.
 Квадрат числа — результат операції множення числа на себе.
 Типографський термін.
 Математична функція піднесення до другого степеня.
 «Чорний квадрат» — картина Казиміра Малевича.
 Магічний квадрат — квадратна таблиця, заповнена числами так, що сума чисел в кожному рядку, кожному стовпці і на обох діагоналях однакова.
 Квадрат — експортна модифікація зенітно-ракетного комплексу 2К12 Куб.

 «Квадрат» () — кінофільм 2017 року, режисер Рубен Естлунд.
 Гай Уммідій Дурмій Квадрат ‎